Good Time est une chanson de Owl City et Carly Rae Jepsen
 Good Time est une chanson des Beach Boys 
 Good Time est une chanson de Paris Hilton 
 Good Time est un single de Clara Morgane, sorti en 2011.
 Good Time est une chanson d'Inna 
 Good Time est un album d' Alan Jackson
 Good Time est un film américain réalisé par Ben et Joshua Safdie

Voir aussi